Riga Cup — международный детско-юношеский футбольный турнир, который организовывается при поддержке Рижской думы и проводится в зимний период с января по март. 
Турнир Riga Cup на данный момент является одним из крупнейших детско-юношеских футбольных турниров, проводимых в зимний период на территории Европы. В 2013 году турниру уже исполнилось 14 лет. Ежегодная поездка в зимнюю Ригу уже стала традицией для футбольных школ таких больших и известных клубов, как Tottenham H, B.C. Atalanta, FC Genoa, Vitesse, Valerenga, Dynamo Kyiv, HJK, AIK, Hammarby IF, Twente, FS Chertanovo и многих других. Стоит заметить, что лишь некоторые детские футбольные турниры могут похвастаться таким элитным составом участников.
За 14 лет организаторы турнира смогли совершить огромный скачок в своем развитии. На первый турнир в далеком 1999 году в Ригу приехало всего лишь 4 команды, сегодня приезжают более 120 команд разных возрастных групп из 15 европейских стран. Около 2500 юных футболистов ежегодно борются за золотые медали Riga Cup. Однако турнир не останавливается в своем развитии, и на лето 2013 года запланирован первый в истории турнир Riga Cup летом.

Организаторы 
Турнир Riga Cup организовывается двумя компаниями: Riga Cup Entertainment и JFK Olimps, при непосредственной поддержке футбольной академии Сконто.

Формат турнира 
Кубок Riga Cup разыгрывается в 9 возрастных группах: U-8, U-9, U-10, U-11, U-12, U-13, U-14, U-15, U-16. В соревнованиях каждого возраста принимают участие 16 команд, которые методом жеребьевки поделены на 4 группы по 4 команды в каждой.
В группах команды играют по формату лиги, только команды играют со своими соперниками в группе по одному разу. Используется в мировом футболе принятая система начисления очков (3 за победу, 1 за ничью, 0 за поражение). После групповых игр начинаются игры плей-офф. Команды, занявшие первые места в своих группах, попадают в 1/2 финала и разыгрывают по кубковой системе места с 1 по 4, следовательно, команды, которые были в своих группах вторые, разыгрывают 5—8 места, третьи — 9—12 и четвертые — 13—16 места на турнире. Таким образом, каждая команда проводит в рамках турнира 5 матчей. Если в матчах на вылет после основного времени матча счёт равный, избегая дополнительного времени, назначается серия пенальти.

Участие в турнире 
Принять участие в турнире может любая футбольная школа или академия, которая своевременно зарегистрировалась. Зарегистрироваться для участия в турнире можно, заполнив бланк регистрации на официальном сайте турнира.

Победители турнира

Футбольные поля 
Турнир Riga Cup разыгрывается на территории города Рига. В зимний период все игры проходят на искусственных полях закрытого типа в Олимпийском спортивном центре и в Олимпийском холле Сконто. Летом игры проходят на естественных и искусственных футбольных полях, расположенных на территории спортивной базы Keizarmezs.

Спонсоры 
В момент основания Riga Cup было решено, что для проведения турнира необходима спонсорская поддержка.
В данный момент официальными спонсорами турнира являются:
 Рижская дума
 Латвийская футбольная федерация
 Macron
 Castrol
 Sony Center
 Zaķumuižas ūdens

Примечания

Ссылки 
 rigacup.lv

Футбольные соревнования в Латвии
Международные спортивные соревнования в Риге